Coll de Pradell (la Coma i la Pedra), collada entre els municipis de la Coma i la Pedra (Solsonès) i Gósol (Berguedà)
 Coll de Pradell (Alàs i Cerc), collada entre els municipis de la Vansa i Fórnols i Alàs i Cerc (Alt Urgell)
 Coll de Pradell (Vallcebre), entre Saldes i Vallcebre (Berguedà)